Парламентские выборы в Республике Кирибати проходили 30 декабря 2015 года и 7 января 2016 года.

Избирательная система 
Палата собрания включает 46 депутатов, из которых 44 депутата избираются в 23 одно- и многомандатных округах в двух турах голосования, один депутат представляет остров Банаба и один ex officio член парламента (Генеральный прокурор). Спикер парламента избирается извне палаты после выборов.

Результаты 
Из 44 депутатов парламента 19 были избраны в первом туре и 25 — во втором. В первом же туре министр Том Мюрдок потерял своё место в парламенте. Во втором туре также потеряли свои места министр труда Мартин Морети и министр окружающей среды Тиарите Квонг. Бывший президент Театао Теаннаки потерял своё место от Абаианга. Сохранили свои места бывшие президенты Иеремиа Табаи и Тебуроро Тито.

Примечания 

Кирибати
Кирибати
Выборы в Кирибати
2015 год в Кирибати
2016 год в Кирибати